De manière générale, la tourtière est un ustensile de cuisine, un moule qui sert à faire cuire des tourtes ou des tartes. En France : « moule rond dans lequel on fait cuire tourtes et tartes. »

La tourtière peut aussi désigner :
 Tourtière, un plat traditionnel québécois de Noël et du jour de l'An à base de viande recouverte de pâte. Ce terme peut désigner un constitué exclusivement de viande hachée et de pomme de terre ou encore la tourtière du Lac-Saint-Jean de même qu'il peut aussi référer au cipaille de la Gaspésie. À l'époque de la Nouvelle-France, on employait l'expression  plutôt que , et il s'agissait alors d'un pâté de lard salé. Petit à petit, on en a changé les ingrédients pour l'apprêter avec de la volaille, du gibier et du bœuf ;
 Tourtière, un gâteau aux pommes ou aux pruneaux, proche du pastis gascon, en Gascogne ;
 Tourtière, ou pâté de viande, une préparation équivalente au pâté de pommes de terre, mais incluant de la viande, traditionnellement de porc, quoique des préparations plus modernes au canard et au foie gras existent sur Arnac-Pompadour, en Limousin.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Pâté à la viande
 Tourtière de Châlus